Gilles Grin, né à Belmont-sur-Yverdon le 28 mai 1972, est un politologue et enseignant suisse.

Biographie 
Gilles Grin obtient une licence en sciences économiques de la Faculté des HEC de l'Université de Lausanne en 1993 et poursuit sa formation avec un Master of Arts en histoire à l'université Yale, aux États-Unis, en 1997. Une année plus tard, il obtient également un Master of Science en études européennes à la London School of Economics and Political Sciences. En 2002, il conclut son doctorat en relations internationales à l'Institut universitaire de hautes études internationales de l'Université de Genève, avec un thèse titrée The Battle of the Single European Market: Achievements and Economic Thought, 1985- 2000. Après sa formation académique, Grin travaille comme stagiaire à la commission européenne et comme conseiller scientifique à l'Administration Fédérale Suisse entre 2002 et 2006. En 2006, il est nommé vice-directeur de la Fondation Jean Monnet pour l'Europe, rôle qu'il recouvre durant six ans. Il en devient le président le 1er juillet 2012. Parallèlement, il est chargé de cours à l'Institut d'études politiques de l'Université de Lausanne depuis 2007. Durant sa carrière, Gilles Grin a publié une septantaine de publications et articles consacrées en majorité aux questions politiques européennes, dont Construction européenne publié en 2021 et Suisse-Europe en 2020. Il est également capitaine de l'armée suisse, où il recouvre le rôle d'état-major de l’instruction opérative.

Bibliographie

Ouvrages 

 2003 - The Battle of the Single European Market: Achievements and Economic Thought, 1985-2000 (Routledge 2016)
 2020 - Suisse – Europe : une perspective historique (Fondation Jean Monnet pour l’Europe)
 2021 - Construction européenne : la révolution d’un continent (Fondation Jean Monnet pour l’Europe)
 2022 - European Integration: A Continent in Revolution (Fondation Jean Monnet pour l’Europe)

Ouvrages codirigés 

 2015 - Relations transatlantiques face aux défis du monde global (Fondation Jean Monnet pour l’Europe) avec Régis Clavé et Françoise Nicod
 2018 - Formes d’Europe : Union européenne et autres organisations (Fondation Jean Monnet pour l’Europe) avec Françoise Nicod et Bernhard Altermatt
 2020 -L’Europe dans le monde (Fondation Jean Monnet pour l’Europe) avec Françoise Nicod et Eva Paul

Références

Liens externes 

 Gilles Grin, sur la base de données des personnalités vaudoises de la plateforme Patrinum de la bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne.
 Notice de la BnF

Universitaire suisse
Politologue suisse